Каажихи́н — посёлок в Сарпинском районе Калмыкии, в составе Салынтугтунского сельского муниципального образования.

Население —

История 
Дата основания посёлка не установлена. Предположительно оседлый посёлок основан в начале 1920-х годов. В 1930-х использовался вариант названия — Кадженкин. Посёлок входил в состав Сарпинского улуса Калмыцкой АО, (с 1935 года — Калмыцкой АССР).

28 декабря 1943 года калмыцкое население было депортировано. На основании Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1943 года «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР» посёлок Ики Заргакин, как и другие населённые пункты Сарпинского района, был передан Сталинградской области.

В справочнике по истории административно-территориального деления Волгоградской (Сталинградской) области за 1936—2007 года имеются сведения о посёлке Гиджикин, однако однозначно установить соответствие с посёлком Кадженкин не удалось.

В 1956 году после отмены ограничений по передвижению на территорию бывшей Калмыцкой АССР начали возвращаться калмыки. В 1957 году посёлок передан вновь образованной Калмыцкой автономной области (с 1958 года — Калмыцкая АССР).

В поздний советский период посёлок носил название «Сал». Позднее присвоено современное название Каажихин.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен в пределах западной покатости Ергенинской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, на левом берегу реки Кара-Сал, на высоте около 70 метров над уровнем моря. Рельеф местности холмисто-равнинный, в границах посёлка имеется водоём (старица реки Кара-Сал)

По автомобильной дороге расстояние до столицы Калмыкии города Элиста составляет 240 км, до районного центра села Садовое — 68 км, до административного центра сельского поселения посёлка Салын-Тугтун — 5,7 км.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли калмыки (100 %)

Социальная сфера 
В посёлке действует Сальская основная школа

Примечания 

Населённые пункты Сарпинского района
Переименованные населённые пункты России